Die Communauté urbaine d’Arras ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 12. Dezember 2012 gegründet und umfasst 46 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Arras.

Historische Entwicklung 
Die Communauté urbaine d’Arras entstand aus dem 1965 gegründeten District urbain d’Arras. Da die Gründung vor Verabschiedung des Gesetze über die Communautés urbaines (Loi Chévènement) liegt, ist die Communauté nicht den in diesem Gesetz enthaltenen Mindestgröße von 500.000 Einwohnern unterworfen.
2013 wurde der Gemeindeverband nach Zugang von 15 weiteren Gemeinden unter demselben Namen neu gegründet.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 traten sieben Gemeinden von anderen Verbänden dem hiesigen Verband bei: Sechs Gemeinden (Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart und Rivière) kamen aus der aufgelösten Communauté de communes La Porte des Vallées, die Gemeinde Rœux aus der Communauté de communes Osartis Marquion hinzu.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Arras
Gemeindeverband im Département Pas-de-Calais
Gegründet 2012